On Dangerous Ground – cortometraggio del 1915 diretto da Lucius Henderson
On Dangerous Ground – cortometraggio del 1916 diretto da Murdock MacQuarrie
On Dangerous Ground – film del 1917 diretto da Robert Thornby
 Neve rossa (On Dangerous Ground) – film del 1951 diretto da Nicholas Ray